Вунзидель-им-Фихтельгебирге () — район в Германии, в административном округе Верхняя Франкония Республики Бавария. Центр района — город Вунзидель. Региональный шифр — 09 479. Регистрационные номера транспортных средств () — WUN, MAK, REH, SEL.

 территория —  га;
 население —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Административное устройство 

В состав района входят в общей сложности 17 общин (муниципалитетов), в том числе девять городских, три ярмарочных и пять сельских. В соответствии с законодательством Баварии в районе расположено два города (всего в Баварии 29 таких городов): Зельб и Марктредвиц, имеющие статус крупного районного города ().
Восемь общин района объединены в три административных сообщества. На территории района также расположены девять межобщинных (неинкорпорированных, некорпоративных, невключённых) территорий (региональный шифр — 09479444: ).

Городские общины 
 Арцберг ()
 Вайсенштадт ()
 Вунзидель ()
 Зельб ()
 Кирхенламиц ()
 Марктлёйтен ()
 Марктредвиц ()
 Хоэнберг-ан-дер-Эгер ()
 Шёнвальд ()

Ярмарочные общины 
 Тирсхайм ()
 Тирштайн ()
 Ширндинг ()

Общины 
 Бад-Александерсбад ()
 Нагель ()
 Рёслау ()
 Трёстау ()
 Хёхштедт-им-Фихтельгебирге ()

Межобщинные территории 

 09479463—Вайсенштадтер-Форст-Зюд () ()
 09479462—Вайсенштадтер-Форст-Норд () ()
 09479453—Кайзерхаммер-Форст-Ост () ()
 09479456—Майерхёфер-Зайте () ()
 09479455—Мартинламицер-Форст-Зюд () ()
 09479457—Нойбауэр-Форст-Зюд () ()
 09479460—Трёстауэр-Форст-Вест () ()
 09479459—Трёстауэр-Форст-Ост () ()
 09479461—Фордорфер-Форст () ()

Объединения общин

Административное сообщество Тирсхайм 
 Тирсхайм (2 092)
 Тирштайн (1 316)
 Хёхштедт-им-Фихтельгебирге (1 239)

Административное сообщество Трёстау 
 Бад-Александерсбад (1 234)
 Нагель (1 893)
 Трёстау (2 636)

Административное сообщество Ширндинг 
 Хоэнберг-ан-дер-Эгер (1 534)
 Ширндинг (1 479)

Население 
 района составляет  человек.

Данные о населении приведены по состоянию на  (по административным сообществам — на 31 декабря 2010 года).

Данные о территории приведены по состоянию на .

Комментарии

Примечания

Источники 
 Район Вунзидель-им-Фихтельгебирге: статистические сведения 
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению, С. 296 Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987), С. 184
 Верхняя Франкония: административно-территориальное деление
 Официальный справочник по АТД Баварии, 1973, C. 567

Ссылки 

 Инструкция по русской передаче немецких географических названий
 Официальная страница
 Атлас Баварии
 Топографический атлас Баварии
 
 Район Вунзидель-им-Фихтельгебирге: история создания герба 
 Район Вунзидель-им-Фихтельгебирге: статистические сведения 
 Портал Бавария: Вунзидель-им-Фихтельгебирге Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Портал Бавария: Общины и административные сообщества района Вунзидель-им-Фихтельгебирге Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Районы Верхней Франконии